Parti social-chrétien est le nom de plusieurs partis politiques :

Le Parti social-chrétien ou PSC-CVP (en néerlandais : Christelijke Volkspartij) était un parti belge unitaire qui a existé de 1945 à 1968 ;
 Le Parti social-chrétien était un parti belge francophone issu de la scission du PSC unitaire en 1968 ; depuis 2002, il est appelé Centre démocrate humaniste (cdH) ;
 Christene Volkspartij, qui se traduit par parti social-chrétien, fondé par les frères Daens.
 Christelijke Volkspartij, qui se traduit par parti social-chrétien, était un parti belge néerlandophone issu de la scission du PSC unitaire en 1968; depuis 2001, il est rebaptisé Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V).

Le Parti social-chrétien (en portugais : Partido Social Cristão) est parti politique du Brésil.

Le Parti social-chrétien (en espagnol :Partido Social Cristiano) est un parti politique équatorien.